The Herald může být:

 The Herald (Everett) – deník vydávaný ve městě Everett ve Washingtonu
 The Herald (Glasgow) - deník vydávaný v Glasgow ve Skotsku
 The Herald (Rock Hill) – deník vydávaný ve městě Rock Hill v Jižní Karolíně
 The Herald (Sharon) – deník vydávaný ve městě Sharon v Pensylvánii